Третьяковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Третьяковское сельское поселение — в составе Тисульский район

Смоленская область
 Третьяковское сельское поселение — входит в Духовщинский район